Веста́лка:
 Весталка () — жрица богини Весты в Древнем Риме.

В культуре 
 «Эрисия, или Весталка» (Éricie, ou la Vestale) — пьеса Ж.-Г. Дюбуа-Фонтанеля (1783).
 «Весталка» — опера Гаспаре Спонтини (1805, премьера состоялась в Париже в 1807).
 «Весталка» — балет Сальваторе Вигано (1818) и Мариуса Петипа (1888, на музыку Михаила Иванова).
 «Весталка» — опера Саверио Меркаданте (1840).